Гермиона Корфилд (; род. 19 декабря 1993, Вестминстер) — английская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Мистер Холмс», «Гордость и предубеждение и зомби», «Три икса: Мировое господство» и «Звёздные войны: Последние джедаи».

Биография 
Гермиона Корфилд родилась в семье Ричарда Корфилда и его супруги дизайнера Эммы Уиллис. У неё две сестры Айседора и Кай. Гермиона посещала школу Даун Хаус в деревне Колд Эш, недалеко от Ньюбери, Беркшир. Она изучала английскую литературу в университетском колледже Лондона, а затем поступила в Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Корфилд дебютировала в кино в 2014 году. Уже год спустя Гермиона снялась в эпизодических ролях в двух крупных проектах — «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Мистер Холмс». Она также работала с Пенелопой Крус в рекламной кампании для Schweppes.

В 2017 году Корфилд сыграла одну из главных ролей в сериале «Алкион» — истории шумного и гламурного пятизвёздочного отеля в самом сердце Лондона во время Второй мировой войны, а также исполнила роль пилота Таллиссан Линтры в очередной части звёздной киносаги — «Звёздные войны: Последние джедаи».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Великобритании
Киноактрисы Великобритании